Grétry ist der Familienname folgender Personen:

 Jeannette Grétry (1746–1807), französische Malerin, Gattin von André-Ernest-Modeste
 Lucile Grétry (1772–1790), französische Komponistin, Tochter von André-Ernest-Modeste
 André-Joseph Grétry (1774–1826), französischer Schriftsteller, Neffe von André-Ernest-Modeste

Grétry steht zudem für:
 (3280) Grétry, ein Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach André-Ernest-Modeste